Acanthonitschkea — рід грибів родини Nitschkiaceae. Назва вперше опублікована 1908 року.

Види 
База даних Species Fungorum станом на 20.10.2019 налічує 9 видів роду Acanthonitschkea:

Примітки

Джерела 
 Spegazzini, C. 1908. Hongos de la yerba mate. Anales del Museo Nacional de Historia Natural Buenos Aires. 17(10):111-141 - P.116

Посилання 
 

Роди грибів
Сордаріальні